

Biografia 
Ermengarda fu la quinta badessa del monastero di Frauenwörth a partire dall'857. Nel periodo durante il quale ella fu in carica, il Capitolo per Nobili Signore si sviluppò e diventò un monastero benedettino

Culto 
Il culto di Ermengarda venne riconosciuto ufficialmente nel 1928 da papa Pio XI; la sua festa ricorre il 16 luglio.

A Frauenchiemsee, Ermengarda è festeggiata la domenica più vicina al 16 luglio; nei dipinti essa viene raffigurata in abito benedettino, incoronata, con la Bibbia e il bastone da badessa oppure con il cuore nella mano.

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Selige Irmengard su Frauenwoerth.de

Irmengarda
Carolingi
Beati proclamati da Pio XI